Francisco Carvajal kan syfta på bland andra: 

* Francisco de Carvajal (1464–1548), spansk konkvistador
 Francisco Carvajal (1870–1932), mexikansk jurist och politiker
 Francisco Fernández Carvajal (född 1938), spansk präst och författare
 Francisco Gonzalez Carvajal (född 1948), spansk musikproducent
 Francisco Henríquez y Carvajal (1859–1935), dominikansk läkare och politiker

Se även 
 Francisco del Carmen Carvajal, venezolansk kommun